Tegualda peut désigner :

 Tegualda, un personnage figurant dans le poème épique La Araucana (1569-1589) écrit par Alonso de Ercilla y Zúñiga, l'un des textes fondateurs de la littérature chilienne, qui se déroule durant la guerre d'Arauco entre les Espagnols et les indiens Mapuches. Une scène célèbre est la rencontre du narrateur avec Tegualda, une femme indigène qui cherche son époux au milieu des morts d'un champ de bataille.
 Tegualda, une localité du Chili située près de Fresia, dans la province de Llanquihue et la région des Lacs ;
 Punta Tegualda, une péninsule du Chili ;
 Le Tegualda, un sous-marin de la marine chilienne lancé en 1915 ;
 Le Tegualda (PTF-83), un torpilleur de la marine chilienne lancé en 1965.

Notes et références 

Homonymie de bateaux